Alexis Ohanian (1983- ), entrepreneur américain, cofondateur de Reddit ;
 Armen Ohanian (1887–1976), artiste arménienne ;
 , musicien américain ;
 Krekor Ohanian, autre nom de Mike Connors (1925- ), acteur américain :
 Melik Ohanian (1969- ), artiste français ;
 Vartan Ohanian (1962- ), réalisateur français, frère du précédent ;
 Rajak Ohanian (1933- ), photographe français, père des deux précédents ;
  (1896-1960), personnalité irano-arménienne ;
  (1989- ) chanteur américain ;
 Seyran Ohanian (1962- ), personnalité politique arménienne.